"Roșiori" pode ser as seguintes comunas romenas:

 Roșiori (Bihor)
 Roșiori (Ialomița)
 Roșiori (Bacău)
 Roșiori (Brăila)
 Roșiori de Vede, na Valáquia

Desambiguações de topônimos